Шуф () — один із 25 районів Лівану.
 Маасер-еш-Шуф  - містечко, Ліван.
 Шух (міра)